Mondumlaufbahn steht für:

 Mondbahn, die Umlaufbahn des Mondes um die Erde
 eine Umlaufbahn um den Mond